Kenny Belaey (né le  à Eeklo) est un pilote de VTT belge. Spécialiste du trial, il est quatre fois champion du monde dans cette discipline en 26 pouces et vainqueur de six coupes du monde.

Palmarès

Championnats du monde

Coupe du monde

Championnats d'Europe

Notes et références

Liens externes 
 

Coureur cycliste belge
Coureur de VTT
Naissance en janvier 1983